Androniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Androniwka (Meschowa), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Meschowa
 Androniwka (Starokostjantyniw), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Starokostjantyniw